Агни:

 Агни — индийский бог огня.
 Агни-пурана — священный текст индуизма на санскрите.
 Агни-йога — синкретическое религиозно-философское учение Е. И. и Н. К. Рерих.
 Агни — «семейство» индийских баллистических ракет.
 Агни-II — индийская двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета.
 Агни-V — индийская трёхступенчатая твердотопливная баллистическая ракета.
 АГНИ — Альметьевский государственный нефтяной институт.
 Агни Парфене — литургический гимн, сочинённый св. Нектарием Эгинским.
 Агни — легендарный правитель из династии Инглингов.